Адела Норијега () мексичка је глумица.

Филмографија

Награде и признања

Награде AЦE

Награде TВиНовелаc

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа